Джа́рвис () — английская фамилия, также топоним.

Персоналии 
 Джарвис, Грегори Брюс (1944—1986) — американский астронавт.
 Джарвис, Дефорест Клинтон (1881—1966) — американский врач-отоларинголог.
 
 Джарвис, Джордж (1797—1828) — американский филэллин, генерал-лейтенант греческой армии.
 Джарвис, Дин (род. 1992) — североирландский футболист.
 Джарвис, Дуг (род. 1955) — канадский хоккеист.
 Джарвис, Кэти (род. 1991) — английская актриса.
 Джарвис, Мартин (род. 1941) — английский актёр.
 Джарвис, Мэттью (род. 1986) — английский футболист.
 Джарвис, Рэй (1946—2020) — американский бейсболист.
 Джарвис, Фрэнк (1878—1933) — американский легкоатлет, чемпион летних Олимпийских игр 1900.
 Джарвис, Энн (1832—1905) — известная общественная деятельница времён Гражданской войны в США.
 Джарвис, Эндрю (1890—1990) — американский политик греческого происхождения.

Вымышленные персонажи 
 Джарвис, Эдвин — дворецкий Тони Старка.
 Джарвис, Томми — персонаж серий фильмов «Пятница, 13-е».

Топоним 
 Джарвис — необитаемый остров, неинкорпоритованная территория США в Тихом океане.

См. также 
 Алгоритм Джарвиса